GRES Acadêmicos do Salgueiro est une école de samba du quartier de Andaraí, de Rio de Janeiro, au Brésil.

Données de l'école 
  D1 Carnaval

Enredos

Références 

Salgueiro